Toto je seznam obcí na Nauru.

Odkazy 
https://nauru.prism.spc.int/selected-survey-tables/census-2011-population-by-districts/population-census-2011-district-by-sex
Seznamy měst podle zemí
Seznamy měst
města